Triol kan avse:

 Triol (kemi) – en grupp alkoholer
 Triol (musik) – ett musikaliskt begrepp